Hutchinson est un nom anglo-saxon surtout porté aux États-Unis.

Patronyme 

 Alain Hutchinson (1949-), homme politique belge ;
 Ann Hutchinson Guest (1918-2022), danseuse américaine ;
 Arthur Hutchinson (1866-1937), minéralogiste britannique  ;
 Asa Hutchinson (1949), gouverneur de l'Arkansas, frère de Tim ;
 Ashley Hutchinson (1979-), cycliste australien ;
 Bill Hutchinson (19?-), homme politique canadien ;
 Cassidy Hutchinson (vers 1996-), ancienne assistante américaine à la Maison-Blanche ;
 Dave Hutchinson (1960-), écrivain britannique de science-fiction ;
  (1980-), compositeur et chanteur américain ;
 Fred Hutchinson (1919-1964), joueur de baseball américain ;
 George Evelyn Hutchinson (1903-1991), zoologiste américain ;
 Henry Hutchinson Montgomery (1847-1932), évêque britannique ;
 Hiram Hutchinson (1808-1869), industriel américain, fondateur du groupe Aigle ;
 Joan Hutchinson (née en 1945), mathématicienne américaine ;
  ;
  (1867-1935), mathématicien américain ;
 Josephine Hutchinson (1903-1998), actrice américaine ;
 Lewis Hutchinson (1733–1773), premier tueur en série de l'histoire de la Jamaïque ;
 Lucy Hutchinson (1620-1681), traductrice, poète et biographe anglaise ;
 Richard Hely-Hutchinson, (4 comte de Donoughmore (1823-1866), politicien britannique ;
 Ron Hutchinson (1964-), catcheur américain ;
 Ron Hutchinson (1947?-), scénariste et dramaturge britannique ;
 Sikivu Hutchinson (1969-), féministe américaine, militante athée, auteure, romancière et dramaturge ;
 Terry Hutchinson- (19?-), marin américain ;
 Thomas Hutchinson (1711-1780), gouverneur britannique du Massachusetts (1771-1774) ;
 Tim Hutchinson (1949-), sénateur de l'Arkansas (1997-2003), frère d'Asa.

Toponyme 
Hutchinson est le nom de différentes localités ou comtés américains :
 comté de Hutchinson, dans le Dakota du Sud ;
 comté de Hutchinson, au Texas ;
 Hutchinson, une ville du Kansas ;
 Hutchinson, une ville du Minnesota ;
 Hutchinson, un village de Pennsylvanie.

Entreprise 
 Hutchinson, une filiale en chimie de spécialité du groupe Total

Navire 
 , une frégate de la classe Tacoma, nommée d'après la ville d'Hutchinson au Kansas. Construite en 1943 et mise en service en février 1944, elle fut désarmée en septembre 1946 et mise à la ferraille le mois suivant

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme